Uato-Lari oder Uatolari steht für:

 ein osttimoresisches Verwaltungsamt in der Gemeinde Viqueque, siehe Uato-Lari (Verwaltungsamt)
 den Hauptort des Verwaltungsamts Uato-Lari im Suco Matahoi, Gemeinde Viqueque, siehe Uato-Lari
 einen osttimoresischen Suco und Ort im Verwaltungsamt Vemasse, Gemeinde Baucau, siehe Uato-Lari (Vemasse)
 einen osttimoresischen Ort im Suco Babulo, Verwaltungsamt Uato-Lari, siehe Babulo (Uato-Lari)